John Madden – mjanmański duchowny katolicki
 John Madden – trener futbolu amerykańskiego
 John Madden – hokeista kanadyjski
 John Madden – angielski reżyser filmowy i teatralny